Mixin'It Up è il sesto album dei Trammps per l'etichetta Atlantic Records.

Tracce